Щипицын — фамилия; имеет женскую форму Щипицына.
 Щипицын, Александр Васильевич (1897—1943) — русский советский художник, участник Гражданской войны.
 Щипицын, Василий Геннадьевич (род. 1978) — российский актёр театра и кино.